Курський Дмитро Іванович (1874-1932) — радянський державний і партійний діяч
 Курський Михайло Дмитрович (1930) — біолог, академік АН ВШ України

Курський — селище, Александровський район, Оренбурзька область
 Курський — хутір, Гіагінський район, Адигея

Прізвища